

Тексгома — місто, штат Оклахома
 Тексгома — місто, штат Техас